Temachia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Jullien 1882. Temachia ingår i familjen Romancheinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Temachia